Karsh kan verwijzen naar:
Yousuf Karsh een van de bekendste portretfotografen van de 20e eeuw.
Kapitein Carthean een personage uit The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king hij was ooit een kapitein van Arnor maar hij veranderde in een schim en kreeg de naam Karsh.
Karsh (vampier), een personage uit Vampire, the Mascerade.